Инклинг, Инклинги:
 Инглинг (парусный спорт) — класс соревнований в парусном спорте
 Инклинги - литературная группа в Оксфордском университете, существовавшая в 1930—1950-х годах
 Инклинги - существа из игры Splatoon

См. также 
 Инглинги (значения)